El nombre de Ermita de la Virgen de la Peña es el nombre de varios edificios cristianos.
 Ermita de la Virgen de La Peña, ermita en la localidad de El Hierro.
 Ermita de la Virgen de la Peña, ermita en el municipio de La Sotonera, en la provincia de Huesca, Aragón.
 Ermita de la Virgen de la Peña, ermita en la localidad de Mijas, Málaga.